Појам  може да се односи на:

Дискавери (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Спејс-шатл Дискавери
 Дискавери (канал), амерички телевизијски канал